Research est un mot anglais signifiant recherche. On le trouve dans plusieurs articles de Wikipédia en français :
Cray Research, société informatique
Digital Research, entreprise informatique
MJ Research, constructeur de thermocycleurs
Nintendo Research and Development 1
Our Research,  organisation à but non lucratif qui crée et distribue des outils et des services pour les bibliothèques, les institutions et les chercheurs
Research Infosource,  
Research In Motion,
research*eu, magazine européen de la recherche